Marie Kahle ist der Name folgender Personen:

* Marie Kahle (Lehrerin) (1893–1948), deutsche Lehrerin
 Marie Kahle-Keßler (1844–1896), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Maria Kahle (1891–1975), deutsche Schriftstellerin